Palin puede referirse a:
 Michael Palin, cómico, actor, y escritor inglés, miembro de Monty Python
 Sarah Palin, política estadounidense, gobernadora de Alaska antes de ser la primera candidata de vicepresidente femenina para el partido republicano.
 Palín, deporte mapuche similar al hockey.
 Palín, municipio del departamento de Escuintla en Guatemala.